

Юрмінка — присілок, Аромашевський район, Тюменська область
 Юрмінка — присілок, Бакалинський район, Башкортостан